Воронецкий — фамилия; имеет женскую форму Воронецкая.

Воронецкие — русско-литовский княжеский род, традиционно считавшийся Гедиминовичами.

Известные носители 
 Воронецкий, Андрей Максимович (1920—1972) — председатель колхоза «Гвардия» Свислочского района Гродненской области, Белорусская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Воронецкий, Валерий Иосифович (род. 1963) — белорусский дипломат, государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей.
 Воронецкий, Владимир Владимирович (1866—1916) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер
 Воронецкий, Фома Сильвестрович (1938—2022) — советский и белорусский актёр,  Заслуженный артист Белорусской ССР (1990).

Воронецкая 
 Воронецкая, Татьяна Владленовна (род. 1958) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член Союза кинематографистов, основатель и генеральный директор кинокомпании «Россфильм».

См. также 
 Воронецкий сельсовет — сельское поселение в Елецком районе Липецкой области Российской Федерации.